Rudná est un toponyme qui peut faire référence à :

Toponyme

Rudná, une commune du district de Rožňava, dans la région de Košice.

Rudná, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Rudná, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Rudná pod Pradědem, une commune du district de Bruntál, dans la région de Moravie-Silésie.

Homonymie de localités en  Tchéquie